Porta Westfalica har flere betydninger:

 Porta Westfalica – en tysk by i Kreis Minden-Lübbecke i Nordrhein-Westfalen
 Porta Westfalica (kløft) – en kløft, hvor floden Weser løber
 Et gadegennembrud ved Schwelm/Wuppertal-Beyenburg, som en gade er opkaldt efter, se Beyenburger Brücke
 Porta Westfalica-Hausberge – to udelejre til koncentrationslejren Neuengamme
 Porta Westfalica-Barkhausen – udelejr til koncentrationslejren Neuengamme